Le doyenné du Vexin est une division du diocèse de Pontoise. Depuis le 1er septembre 2020, le doyen est le curé de Magny-en-Vexin Monseigneur François Bousquet.

Paroisses 

Les paroisses qui composent ce doyenné sont:
 Les paroisses du secteur pastoral du Vexin-Ouest; ce secteur est composé de vingt-huit communes réparties en trois pôles :
Bray-et-Lû avec les clochers de
Ambleville
Amenucourt
Chaussy
Montreuil-sur-Epte
Omerville

Magny-en-Vexin et les clochers de
Arthies
Banthelu
Buhy
Charmont
Cléry-en-Vexin
Genainville
Hodent
La Chapelle-en-Vexin
Le Bellay-en-Vexin
Maudétour-en-Vexin
Nucourt
Saint-Clair-sur-Epte
Saint-Gervais

Vétheuil et les clochers de
Aincourt
Chérence
Haute-Isle
La Roche-Guyon
Saint-Cyr-en-Arthies
Vienne-en-Arthies
Villers-en-Arthies 

Secteur pastoral d'Avernes et de Marines 
La paroisse d'Avernes regroupe les clochers de
Avernes
Frémainville
Gadancourt
Guiry-en-Vexin
Wy-dit-Joli-Village
Théméricourt
Vigny
Condécourt
Longuesse
Sagy

La paroisse de Marines regroupe les clochers de
Brignancourt
Chars
Le Heaulme
Marines
Neuilly-en-Vexin
Santeuil
Bréançon
Cormeilles-en-Vexin
Épiais-Rhus
Frémécourt
Grisy-les-Plâtres
Berville
Haravilliers
Theuville
Ableiges
Commeny
Gouzangrez
La Villeneuve-Saint-Martin
Us
Le Perchay
Moussy
Boissy-l'Aillerie
Courcelles-sur-Viosne
Génicourt
Montgeroult

Notes et références 

Doyenné du diocèse de Pontoise